Costaconvexa är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Ramon Agenjo Cecilia 1949. Costaconvexa ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mätare
Costaconvexa